30-ий чемпіонат світу з біатлону пройшов у Антерсельві, Італія у 1995 році.

Медалісти та призери

Чоловіки

Жінки

Таблиця медалей

Посилання 
 Sports 123:Biathlon

Чемпіонати світу з біатлону
1995 у біатлоні
Біатлон в Італії
Трентіно-Альто-Адідже